Termenul „Circus” se poate referi la:

Circus (album de Britney Spears)
Genul taxonomic de păsări Circus  din care face parte și eretele